Boris Casoy (São Paulo, 1941. február 13. –) oroszországi zsidó származású brazil újságíró. Számos újságnál és televíziós adónál dolgozott az évek során. Antikommunista nézeteket vall.

Források 
Archív életrajza

1941-ben született személyek
Zsidó származású brazilok
Brazíliai zsidók
Brazil újságírók
São Pauló-iak
Élő személyek